Thomas Akers ist der Name folgender Personen:

* Thomas Dale Akers (* 1951), US-amerikanischer Astronaut
 Thomas Peter Akers (1828–1877), US-amerikanischer Politiker